Rechner bezeichnet:

 im allgemeinen Sprachgebrauch einen Computer
 seltener einen Taschenrechner
 historisch eine Rechenmaschine
 historisch eine Person, die berufsmäßig mit Hilfe von Rechenmaschinen nach vorgegebenen Schemata numerische Rechnungen durchführt, vergleichbar mit dem Beruf des Sekretärs
 in bestimmten Zusammenhängen einen Menschen, der etwas berechnet (z. B. „Ein kluger Rechner“)
 Rechner (Software), Taschenrechner-Software von Apple

Rechner ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrix Rechner (* 1951), Schweizer Hochspringerin
 Jonathan Rechner, Geburtsname von Balls Mahoney (1972–2016), US-amerikanischer Wrestler
 Michael Rechner (* 1980), deutscher Fußballtorhüter und -trainer

Siehe auch: